Ел Куириндал има више значења:

 Ел Куириндал (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куириндал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куириндал (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куириндал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куириндал (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику